Die Baseball-Weltmeisterschaft 2011 war die 39. Auflage der Baseball-WM und fand vom 1. bis zum 15. Oktober 2011 in Panama statt. Die vier Austragungsorte waren Aguadulce, Chitré, Panama-Stadt und Santiago. Am Turnier nahmen insgesamt 16 Mannschaften teil.

Weltmeister wurde zum ersten Mal das Team der Niederlande, welches sich im Finale mit 2:1 gegen Rekordmeister Kuba durchsetzen konnte. Die Niederlande waren der zweite europäische Weltmeister seit den Amateur World Series von 1938, welche von Großbritannien gewonnen wurde.

Phase 1 
Phase 1 der Weltmeisterschaft fand vom 1. bis zum 10. Oktober 2011 statt und wurde in zwei Gruppen ausgetragen. Die vier besten Mannschaften der beiden Gruppen qualifizierten sich für die nächste Runde.

Gruppe 1 

Die Spiele der Gruppe 1 wurden in Aguadulce und Panama-Stadt ausgetragen.

1 Das Spiel Japan – Vereinigte Staaten wurde wegen Regen vom 2. auf den 5. Oktober verlegt.
2 Das Spiel Griechenland – Chinese Taipei wurde wegen Regen vom 8. auf den 10. Oktober verlegt.
3 Das Spiel Panama – Vereinigte Staaten wurde wegen Regen vom 8. auf den 10. Oktober verlegt.

Gruppe 2 

Die Spiele der Gruppe 2 wurden in Chitré und Santiago ausgetragen.

Phase 2 

Phase 2 fand vom 11. bis zum 14. Oktober 2011 statt. In der zweiten Phase spielt jedes qualifizierte Team gegen jedes der qualifizierten Teams aus der anderen Gruppe. Die zwei besten Teams in der Gesamtwertung nach der zweiten Phase qualifizieren sich für die Finalspiele.

Gruppe 3 

Die Spiele der Gruppe 3 wurden in allen vier Städten gespielt. Die Spiele vom 11. Oktober wurden in Chitré und Santiago, die vom 12. Oktober in Aguadulce und Santiago und die vom 14. Oktober in Aguadulce und Panama-Stadt ausgetragen.

1 Das Spiel Niederlande – Australien wurde wegen Regen teilweise am 12. gespielt und mitten im Spiel auf den 13. Oktober verlegt.
2 Das Spiel Kanada – Südkorea wurde wegen Regen vom 12. auf den 13. Oktober verlegt.
3 Das Spiel Venezuela – Vereinigte Staaten wurde wegen Regen vom 12. auf den 14. Oktober verlegt.
4 Das Spiel Kuba – Panama wurde wegen Regen vom 12. auf den 14. Oktober verlegt.

Finalphase 

Die vier Spiele der Finalphase fanden am 15. Oktober 2009 statt. In der Finalphase fanden die Spiele in Santiago, Chitré und Panama-Stadt statt.

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Spiel um Platz 3

Finale 

1 Das Spiel Kanada – Vereinigte Staaten wurde wegen Regens abgesagt und der dritte Platz wurde aufgrund der besseren Platzierung in Gruppe 3 an Kanada vergeben gemäß Regel C12 der Turnierregeln.

Weblinks 
  (spanisch)

2011
Baseball 2011
Sportveranstaltung in Panama
Baseball (Panama)